BA 330 — надувной жилой орбитальный модуль, разрабатываемый компанией Bigelow Aerospace.

Как и модуль Sundancer, рассматривается как часть Bigelow Commercial Space Station.

Запуск с использованием ракеты-носителя Atlas V запланирован на 2021 год.

2020-е - запуск отменён.

Характеристики 
 Масса: 23000 кг
 Длина: 14 м
 Диаметр: 6,7 м
 Орбитальное наклонение: 40°
 Высота орбиты: 463 км

См. также 
 Орбитальная станция
 TransHab

Примечания

Ссылки 
 http://images.spaceref.com/news/2011/bigelow.chrtz.isdc.pdf
 http://bigelowaerospace.com/b330/

Орбитальная станция Бигелоу
Модули орбитальных станций по алфавиту